Garratt bezeichnet:
 Garratt (Lokomotive), eine Bauart von Dampflokomotiven

Garratt ist der Familienname von:
 Geoffrey Theodore Garratt (1888–1942), britischer Journalist und Publizist
 Herbert William Garratt (1864–1913), englischer Lokomotivkonstrukteur
 Jack Garratt (* 1991), englischer Popmusiker

Siehe auch:
 Garrett